Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль були чинними чемпіонками, але цього разу обидві вирішили не брати участі.

Юлія Гергес і Владіміра Угліржова виграли титул, перемігши у фіналі пару Каміль Пен і Клара Закопалова з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Banka Koper Slovenia Open, парний розряд
2009